

Саут-Парк Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Саут-Парк — переписна місцевість, штат Вайомінг

Див. також 
 Південний парк